Koseze je ime več naselij v Sloveniji:

 Koseze, občina Vodice
 Koseze, občina Ilirska Bistrica
 Koseze, Ljubljana, predel mesta Ljubljane (Šiška)

Glej tudi 
Župnija Ljubljana - Koseze
Osnovna šola Koseze (Ljubljana)
Kasaze
Kazaze
Kosezi

Naselja v Sloveniji